Slaget vid Guam kan avse:

Slaget vid Guam (1941) – ett slag under andra världskriget där japanska styrkor erövrade ön från amerikanarna i december 1941
Slaget vid Guam (1944) – ett slag under andra världskriget där två amerikanska divisioner kämpade en månad att återta ön från den japanerna

Se även
 Erövringen av Guam, en oblodig händelse där amerikanska styrkor erövrade ön från Spanien 1898